Sabz Āb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sabz Āb (vattendrag), Khuzestan, 
 Sabz Āb (periodiskt vattendrag), Khuzestan, 
 Sabz Āb (ort), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar